Lunjano ima više značenja:
 Lunjano (Firenca)
 Lunjano (Peruđa)
 Lunjano (Rijeti)